Родня:

 Родня — тот, кто находится с кем-либо в родственных отношениях.
 «Родня» — советский кинофильм 1981 года, снятый режиссёром Никитой Михалковым.
 «Родня» — литовский телесериал 1993—1997 годов.
 «Родня» — одиннадцатый эпизод четвёртого сезона американского телесериала «Сверхъестественное».
 «Родня» — шестой эпизод американского постапокалиптического телесериала «Одни из нас».
 Родня — деревня в Гдовском районе Псковской области России, Первомайская волость.
 Родня — село в Старицком районе Тверской области.
 Родня — древнерусский город-крепость в среднем Поднепровье.